Мирович Анатолій Іванович — радянський військовий льотчик українського походження, Герой Радянського Союзу (1945)
 Мирович Роман Гнатович — український поет і композитор
 Мирович Роман Денисович — український публіцист та історик, учасник москвофільського політичного руху у Галичині XX сторіччя
 Мирович Євстигней Афіногенович (Дунаєв) — актор, драматург, народний артист БРСР, засновник театру ім. Я. Купали
 Мирович Софія Михайлівна — російська оперна співачка, випускниця Київської музично-драматичної школи М. Лисенка. Заслужена діячка мистецтв РРФСР.
 Мировичі — український козацько-старшинський рід на Переяславщині у 17-18 століттях. Прихильники Мазепи. Серед представників:
 Мирович Іван — український військовий діяч
 Мирович Іван Іванович — український військовий діяч, дипломат. Син Івана Мировича
 Мирович Федір Іванович — український військовий і державний діяч, сподвижник гетьманів Івана Мазепи і Пилипа Орлика
 Мирович Василь Іванович — син Івана Мировича
 Мирович Василь Якович — підпоручник Смоленського піхотного полку, організатор «шліссельбурзького безглуздя», онук Федора Мировича
 Мирович Семен Іванович — вихованець КМА, депортований в Сибір
 Мирович Ганна Іванівна — дочка Івана Мировича, дружина Андрія Войнаровського.

Інше 
 «Мирович» — історичний роман Г. П. Данилевського (1879), присвячений долі В. Я. Мировича

Див. також 
 Дачний будинок Мировича
 Мировичі — неоднозначність